Guînes (Gizene en flamand), commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France
 Liste des comtes de Guînes
Tata Güines, musicien cubain
Voir aussi : Guinness, marque de bière et brasserie irlandaise et Guinness (homonymie)